Baladre o oleandre (Nerium oleander)
 Blada (Acer opalus)
 Matapoll o baladre bord (Daphne gnidium)
 Lloreret o baladre petit (Daphne laureola)
 Ginestell linifoli (Genista linifolia)
 Marxívol o manxiulot (Helleborus foetidus)
 Pàmpols o escampador de gel (Helleborus viridis)
 Veladre o veratre (Veratrum album)
 Matabou o orelletes (Bupleurum fruticosum)
 Canyaferla (Thapsia villosa )
 Lleterassa (Euphorbia dendroides)
 Arracadetes o segell de Salomó (Polygonatum odoratum )
 Didalets o gallinassa (Lonicera implexa)

Referències